Кейп-Хорн () — название нескольких населённых пунктов в штате Калифорния, США.

 Кейп-Хорн (округ Алпайн, Калифорния) — в округе Алпайн
 Кейп-Хорн (округ Мендосино, Калифорния) — в округе Мендосино
 Кейп-Хорн (округ Плейсер, Калифорния) — в округе Плейсер